Pozzaglio ima više značenja:
 Pozzaglio, Cremona
 Pozzaglio, Sondrio